Plochmopeltis är ett släkte av svampar. Plochmopeltis ingår i familjen Schizothyriaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plochmopeltis